

Persone
 Ajith Kumar (1971) – attore indiano
 Akshay Kumar (1967) – attore indiano
 Amir Kumar (1923-1980) – hockeista su prato indiano
 Amit Kumar Dahiya, noto come Amit Kumar (1993) –lottatore indiano, specializzato nella lotta libera
 Dilip Kumar, propr. Yusuf Khan (1922-2021) – attore indiano
 Dinesh Kumar Dhakal (1996) – velocista bhutanese
 Gulshan Kumar (1956-1997) – produttore cinematografico indiano e fondatore della casa discografica T-Series
 Gurjinder Kumar (1990) – calciatore indiano
 Hari Kumar Rimal (1987) – ex mezzofondista nepalese
 Manoj Kumar, propr. Harikishen Goswami (1937) – attore e regista indiano
 Meira Kumar (1945) – politica ed ex diplomatica indiana
 Nishu Kumar (1997) – calciatore indiano
 Ravi Kumar Dahiya, noto come Ravi Kumar (1993) – lottatore indiano, specializzato nella lotta libera
 Ronil Kumar (1984) – calciatore figiano, di ruolo centrocampista
 Salesh Kumar (1981) – ex calciatore figiano, di ruolo centrocampista
 Satish Kumar (1989) – pugile indiano
 Shamal Kumar (1979) – ex calciatore figiano, di ruolo portiere
 Sushil Kumar (1983) – lottatore indiano, specializzato nella lotta libera
 Sushil Kumar Saxena (1921) – filosofo, musicologo e accademico indiano
 Uttam Kumar, nato Arun Kumar Chatterjee (1926-1980) – attore, regista, produttore cinematografico e cantante indiano
 Vijay Kumar (1985) – tiratore a segno indiano

Pagine correlate
Amit Kumar
Pawan Kumar